Цици Дангарембга (, 4 февраля 1959, Мутоко, Восточный Машоналенд, тогда Родезия, в настоящее время Зимбабве) — писательница и кинорежиссёр Зимбабве.

Биография 
В два года вместе с родителями переехала в Великобританию, где и выросла, почти забыв родной язык шона. Там же начала учиться, но в 1965 продолжила учёбу в миссионерской школе в Мутаре. Затем, снова в Великобритании, с 1977 училась на врача в Кембридже, но после завоевания независимости Зимбабве в 1980 опять вернулась на родину. Изучала психологию в университете Зимбабве, работала в маркетинговой фирме. Начала писать пьесы. 

В 1985 опубликовала первый рассказ, в 1987 — пьесу. Её дебютный роман  (), выпущенный в 1988 году, был хорошо принят публикой и критикой. Дангарембга поступила в Немецкую академию кино в Берлине, затем основала в Хараре продюсерскую компанию, выступила продюсером нескольких документальных фильмов и в 1996 показала самостоятельную игровую ленту, став первой женщиной в Зимбабве, снявшей художественный фильм.

Закончила постдипломное обучение в университете Гумбольдта в Берлине. Работает над докторской диссертацией о восприятии африканского кино.

Признание 
В 1989 году, через год после выхода Nervous Conditions, Дангарембга получила за неё  в африканской секции.

В 2018 году книга Nervous Conditions попала на 66-е место в списке «ста историй, которые повлияли на мир», составленном писателями мира, опрошенными BBC в рамках проекта BBC Culture.

В 2020 году книга This Mournable Body попала в шорт-лист Букеровской премии.

В октябре 2021 года Дангарембга получила Премию мира немецких книготорговцев с вознаграждением в размере 25 000 евро на Франкфуртской книжной ярмарке. Она стала первой чернокожей женщиной, получившей эту награду.

Работы

Литература и театр 

 The Third One (пьеса)
 Lost of the Soil (пьеса), 1983
 The Letter (новелла), 1985
 She No Longer Weeps (пьеса), 1987
 , 1988
 , 2006
 This Mournable Body, 2018

Кино 

  (сценарий), 1993
 The Great Beauty Conspiracy, 1994
 Passport to Kill, 1994
 Schwarzmarkt, 1995
 , 1996
 The Puppeteer, 1996
 Zimbabwe Birds, 1988
 On the Border, 2000
 Hard Earth – Land Rights in Zimbabwe, 2001
 Ivory, 2001
 Elephant People, 2002
 Mother’s Day, 2004
 High Hopes, 2004
 At the Water, 2005
 Growing Stronger, 2005
 Kare Kare Zvako, 2005
 Peretera Maneta, 2006
 The Sharing Day, 2008
 I Want a Wedding Dress, 2010
 Ungochani, 2010
 Nyami Nyami Amaji Abulozi, 2011

Литература 
 Negotiating the Postcolonial emerging perspectives on Tsitsi Dangarembga/ Ann Elizabeth Willey and Jeanette Treiber, eds. Trenton: Africa World Press, 2002
 Collins W.P. Tracing Personal Expansion: Reading Selected Novels as Modern African Bildungsroman. Lanham: UP of America, 2006
 Green L.M. Literary identification in women’s novels of formation from Charlotte Brontë to Tsitsi Dangarembga. Columbus: Ohio State UP, 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография, библиография
 На сайте IMDB 

Персоналии по алфавиту
Писатели Зимбабве
Кинорежиссёры Зимбабве
Родившиеся в 1959 году
Родившиеся в Родезии
Писатели XXI века